Kolormondo är ett färgsystem, som visar färger och hur dessa relaterar till varandra i 3D (tre dimensioner). Kolormondos system används för att förstå, identifiera och kommunicera färg. Kolormondo är en patentsökt svensk innovation och uppfanns 2010 av Nicoline Kinch, som tilldelades Stockholms Stads Innovationspris för Kolormondo 2011.

Färger i 3D 
Kolormondo finns som en fysisk samt som en digital 3D-glob. Kolormondos fysiska 3D-glob utgår från primärfärgerna CMYK, Cyan (C), Magenta (M), Gul (Y) och kompletterande Svart (K). Dessa är pigmentfärger, som används på papper och annan tryckmedia. Kolormondos digitala 3D-glob utgår från primärfärgerna RGB, Rött (R), Grönt (G) och Blått (B). Dessa är ljusfärger och används på bildskärmar.

Kolormondo skiljer sig från många andra färgsystem, då den visar färger i form av en glob. Runt ekvatorn ligger grundfärgerna, de som återfinns i den s.k. färgcirkeln. Norröver ljusnar färgerna och möts i den vita nordpolen. På motsvarande sätt blandas färgerna med svart och blir allt mörkare ner mot sydpolen. In mot mitten blir alla kulörer stegvis gråare. Gråskalan återfinns som en pelare mellan nord- och sydpol. 

Färger kan identifieras; man ser vad som händer om en given kulör blandas med vitt (uppåt; högre valör), med svart (nedåt; lägre valör) eller med grått (inåt mitten). På motsvarande sätt ser man vad som händer om blicken flyttas i sidled, exempelvis hur aprikos gradvis övergår i blekgult för att sen bli limegrönt.

Se även 
Lista över färgsystem
Färg
RGB
CMYK
Färgrymd
Färglära

Externa länkar 
Kolormondo

Färgsystem och färgrymder